Prés peut désigner :
 le pluriel de Pré ;

Patronymie  

 André Du Pré (~1580-?), poète gascon de langue d'oc (de parler gascon) du  siècle ;
  (1961-), auteur français ;
  ( siècle- siècle), sculpteur sur bois français ;
 Henry Du Pré Labouchère (1831-1912), politicien, écrivain et auteur de théâtre britannique ;
 Jacqueline du Pré (1945-1987), violoncelliste prodige britannique ;
 Louis Pré fils (1884-1970), un acteur français.

Toponymie

Château-des-Prés, commune du Jura

Côtes-d'Armor 
 Saint-Martin-des-Prés, une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne.

Côte-d'Or 
 Vic-des-Prés, une commune française située dans le canton d'Arnay-le-Duc du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Hautes-Alpes 
 Val-des-Prés, une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Loiret 
 Germigny-des-Prés est une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.
 Mareau-aux-Prés est une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.

Meurthe-et-Moselle 
 Noviant-aux-Prés, une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

Nord 
 Les Prés est un quartier de la ville de Villeneuve-d'Ascq dans le département du Nord.

Pas-de-Calais 
 Hamblain-les-Prés, une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.

Sarthe 
 Les Saint-Vincent-des-Prés est une commune française, une commune française située en région Pays de la Loire.

Les Prés-d'Orvin, une localité et une ancienne commune suisse du canton de Berne ;
 Rueyres-les-Prés, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, fusionnée dans la commune d'Estavayer.

Biologie 
 Cardamine des prés, une plante herbacée vivace de la famille des brassicacées ;
 Fléole des prés, une espèce de plantes herbacées vivaces de la famille des Poaceae ;
 Géranium des prés, une plante de la famille des Géraniacées.

Titres

Divers 
 Prés salés de la baie de Somme, une appellation d'origine protégée par une AOP désignant une carcasse bouchère d'agneau broutard.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
Patronyme français